Howalt ist der Familienname folgender Personen:

 Ejnar Howalt (1891–1953), dänischer Schriftsteller
 Nicolai Howalt (* 1970), dänischer Künstler und Fotograf
 Thomas Howalt (* 1961), dänischer Dramatiker
Siehe auch:
 Howald
 Howaldt